Fayette County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Fayette County (Alabama)
 Fayette County (Georgia)
 Fayette County (Illinois)
 Fayette County (Indiana)
 Fayette County (Iowa)
 Fayette County (Kentucky)
 Fayette County (Ohio)
 Fayette County (Pennsylvania)
 Fayette County (Tennessee)
 Fayette County (Texas)
 Fayette County (West Virginia)